Docleopsis är ett släkte av fjärilar. Docleopsis ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bastardsvärmare
Docleopsis